Drevviken kan syfta på:

 Drevviken – en sjö på Södertörn i Stockholms län
 Drevviken (järnvägsstation) – en tidigare järnvägsstation längs Nynäsbanan i Länna i Huddinge kommun
 Drevvikens naturreservat – ett naturreservat i Huddinge kommun
 Drevvikenpartiet – ett lokalt politiskt parti i Huddinge kommun